A 614-es számú elővárosi autóbusz Dabas és Lajosmizse között közlekedik.

Megállóhelyei 

! colspan=3|Sorszám (↓)
! Megállóhely
! colspan=3|Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0||0||∫|| Dabas, kaszinóvégállomás||23||31||18
|align=left| (Lakos dr. utca)
|-
|∫||∫||∫|| Dabas, Alsó-Dabasi templom||22||30||17
|align=left|
|-
|∫||∫||∫|| Dabas, Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola||21||29||∫
|align=left|
|-
|1||1||0|| Dabas, Martinovics térvégállomás||20||28||16
|align=left|
|-
|2||2||1|| Dabas, Vörösmarty utca||∫||∫||∫
|align=left|
|-
|3||3||2|| Dabas, gimnázium||19||27||15
|align=left|
|-
|4||4||3|| Dabas, Laguna||18||26||14
|align=left|
|-
|5||5||∫|| Dabas, gyóni elágazás||17||25||13
|align=left|
|-
|6||6||∫|| Dabas, Savanyító||16||24||12
|align=left|
|-
|7||∫||∫|| Hernádi elágazás||15||23||11
|align=left|
|-
|∫||7||∫|| Hernád, harangláb||14||∫||∫
|align=left|
|-
|∫||8||∫|| Hernád, vasútállomás||13||∫||∫
|align=left|
|-
|∫||9||∫|| Hernád, Gyóni utca||12||∫||∫
|align=left|
|-
|∫||10||∫|| Hernád, posta||11||∫||∫
|align=left|
|-
|∫||11||∫|| Hernád, óvoda||10||∫||∫
|align=left|
|-
|∫||12||∫|| Hernád, Fő utca 125.||9||∫||∫
|align=left|
|-
|∫||13||∫|| Hernád, autóbusz-forduló||8||∫||∫
|align=left|
|-
|∫||∫||∫|| Örkény, pusztavacsi elágazás||∫||22||∫
|align=left|
|-
|∫||∫||∫|| Örkény, posta||∫||21||∫
|align=left|
|-
|∫||∫||∫|| Laktanya, lakótelep||∫||20||∫
|align=left|
|-
|∫||∫||∫|| Pusztavacsi erdészet||∫||19||∫
|align=left|
|-
|∫||∫||∫|| Pusztavacsi elágazás||∫||18||∫
|align=left|
|-
|∫||∫||∫|| Pusztavacs, Hunyadi tér||∫||17||∫
|align=left|
|-
|∫||∫||∫|| Pusztavacs, községháza||∫||16||∫
|align=left|
|-
|∫||∫||∫|| Pusztavacs, Hunyadi tér||∫||15||∫
|align=left|
|-
|∫||∫||∫|| Pusztavacsi elágazás||∫||14||∫
|align=left|
|-
|∫||∫||∫|| Pusztavacsi erdészet||∫||13||∫
|align=left|
|-
|∫||∫||∫|| Laktanya, lakótelep||∫||12||∫
|align=left|
|-
|∫||∫||∫|| Örkény, Baross utca||7||∫||∫
|
|-
|∫||∫||∫|| Örkény, posta||6||11||∫
|align=left|
|-
|8||14||∫|| Örkény, Aranyfürt Csárda (↓)Örkény, pusztavacsi elágazás (↑)||5||10||10
|align=left|
|-
|9||15||4|| Örkény, posta||∫||9||9
|align=left|
|-
|10||∫||5|| Örkény, Baross utca||∫||∫||∫
|
|-
|∫||16||5|| Örkény, vasútállomás bejárati út||∫||8||8
|align=left|
|-
|11||17||6|| Táborfalva, autóbusz-forduló||∫||7||7
|align=left|
|-
|12||18||7|| Táborfalva, Rákóczi utca 27.||∫||6||6
|align=left|
|-
|13||19||8|| Táborfalva, Arany János utca ||∫||5||5
|align=left|
|-
|14||20||9|| Táborfalva, Rákóczi utca 212.||∫||4||4
|align=left|
|-
|15||21||10|| Táborfalva, Kossuth utca 79.||∫||3||3
|align=left|
|-
|16||22||11|| Táborfalva, Iskola utca||∫||2||2
|align=left|
|-
|∫||23||12|| Táborfalva, Körösi út||∫||1||1
|align=left|
|-
|∫||24||13|| Táborfalva, vasútállomásvégállomás||∫||0||0
|align=left|
|-
|17||∫||∫|| Táborfalva, vasúti kereszteződés||4||∫||∫
|align=left|
|-
|17||∫||14|| Felsőlajos, vasúti megállóhely||3||∫||∫
|align=left|
|-
|18||∫||∫|| Kónya dűlő||2||∫||∫
|align=left|
|-
|19||∫||15|| Lajosmizse, Vizgép. Váll.||1||∫||∫
|align=left|
|-
|20||∫||16|| Lajosmizse, kultúrházvégállomás||0||∫||∫
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Dabas autóbuszvonalai